O termo  pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Controle (administração) 
Controle acionário
Controle biológico
Controle de natalidade
Controle de voo
Controle do orgasmo
Controle qualidade
Controlo remoto
Controle social

Ou ainda:
Centro de Controlo do Cern, sala do controlo dos aceleradores e infraestrutura
Controlador de jogo, um  dispositivo de entrada usado para controlar um  
"Controle", canção de Kelly Key do álbum No Controle
Engenharia de controle e automação, um ramo da Engenharia
Grupo de controle, grupo de indivíduos que não é submetido ao impacto de uma variável testada, num experimento científico (em contraste com o grupo experimental) 
Teoria de controle

Veja também
Control

Desambiguação